Визенбах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Визенбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.